Wilson Sukorski é um compositor e pesquisador brasileiro natural de São Paulo. Seu trabalho abrange a música eletrônica, produção musical para rádio, cinema e teatro, pesquisa com áudio digital e construção de instrumentos musicais. Seu trabalho foi premiado com o Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia e com o Prêmio Petrobrás Cultural.

Ligações externas
 Página pessoal

Pesquisadores do Brasil
Compositores do estado de São Paulo